Club Atlético Talleres (Córdoba), Argentijnse omnisportclub uit Córdoba.
 CA Talleres (Perico), club uit de provincie Jujuy.
 CA Talleres (Remedios de Escalada), Argentijnse voetbalclub uit Remedios de Escalada.
 CA Porvenir Talleres, club uit de provincie Santa Fe.